Кухня Демократичної Республіки Конго і Республіки Конго досить варіативна, являючи собою їжу корінних народів. Маніок, фуфу, рис, плантан та картопля є основними продуктами, які їдять з іншими гарнірами.

У Конго обробляється менше двох відсотків землі, і більшість її використовується для натурального господарства. Сільськогосподарські угіддя Конго є джерелом різних культур. До них відносяться кукурудза, рис, маніок, батат, ямс, таро, плантан, помідори, гарбуз та різновиди гороху та горіхів. Ці продукти їдять по всій країні, але є й регіональні страви. Найважливішими культурами для експорту є кава та пальмова олія.

Дикі рослини, фрукти, гриби, мед та інші продукти, такі як м'ясо диких тварин та риба, також використовуються у стравах. Люди часто продають ці продукти на ринках чи біля доріг. Скотарству та розвитку великого сільськогосподарського виробництва перешкоджають нещодавня війна та погана якість дорожньої мережі.

Конголезькі страви часто складаються з крохмалистих інгредієнтів, а також овочів та тушкованого м'яса. Крохмаль може бути у вигляді пасти, пюре з маніоки або кукурудзяного борошна, званих фуфу або угалі. Під час їжі фуфу скочують у кульки розміром з м'яч для гольфу та занурюють у гостре тушковане м'ясо, часто роблячи великим пальцем поглиблення для соусу.

Ферментований хліб, кванга, виготовлений з маніоки, виробляється у промислових масштабах по всій країні. Літума — популярна страва з бананів, приготовлена ​​з пюре з бананів, які формуються в кульки та запікаються. Солодку картопля батат готують аналогічним чином і в деяких частинах країни змішують із смаженим арахісом. Рис часто змішують із квасолею.

На додаток до цих крохмалистих інгредієнтів часто додають зелені овочі, такі як листя маніоки, тшитекутаку (рослина, схожа на шпинат) та бамію. Гриби, що особливо цінуються у народу луба, часто використовуються як замінник м'яса в періоди його дефіциту. Хоча повне вегетаріанство невідоме, більшість страв їдять без м'яса через його високу ціну.

Риба удосталь водиться в річці Конго, її притоках і різних озерах, її запікають, варять або смажать для негайного вживання, коптять або солять у консервованому вигляді. На ринках часто продають готову до вживання перчену рибу, запечену в банановому листі. Козлятина є найспоживанішим м'ясом. Курка моамбе - поширений спосіб приготування курки з арахісовим соусом. Також їдять їстівних комах, таких як коники і гусениці, вони, як правило, мають горіховий присмак.
Соуси для змішування з перерахованими інгредієнтами готують з помідорів, цибулі і місцевих ароматних трав. Рослинна олія разом із сіллю, гострим червоним перцем чилі та солодким зеленим перцем використовуються для надання додаткового смаку. Ці спеції рідше використовуються Півдні.

Ресторани Нганда 
«Ресторани Нганда» в Кіншасі, де багато представників різних національностей, є етнічними ресторанами, де подають страви з певних частин країни, а також західні імпортні страви, такі як хліб і пиво. Часто належать незаміжнім жінкам, нганда займають проміжне положення між барами та ресторанами. Три звичайні типи ресторанів нганда:
 Нганда на березі річки (Riverside nganda): подають запечену рибу з вареними бананами, рецепти верхньої річки.
 Конго нганда (Kongo nganda): подають рибні страви з овочевим соусом разом із згаданою вище квангою (хліб з маніоки). Ці страви родом із Кіншаси.
 Касаї нганда (Kasai nganda): подають козлятину з рисом та зеленими овочами. Вони також використовують кролика як десерт для особливих випадків.

Ресторани нганда часто орієнтовані не лише на певні регіони, а й на різні класи — від робітників-мігрантів та шахтарів до фахівців і державних чиновників.

Список конголезьких страв 

 Моамба, соус або страва, приготовлена ​​з соусом, зазвичай з арахісової олії.
 Ngai ngai ya musaka - це соус або страва з соусом, зазвичай приготованим з оплодня (не насіння) пальмових горіхів, плодів африканської олійної пальми (Elaeis guineensis) в західній частині Середньої Африки. . Ngai ngai - це щавель кислий.
 Chikwangue або kwanga, зроблений з маніоки, приготований і зберігається в банановому листі, темніший у деяких частинах країни, майже білий в інших частинах.
 Фуфу, липка тістоподібна страва з борошна маніоки. Це така ж основна страва, як рис чи картопля в інших країнах.
 Лосо на мадесу - рис і боби.
 Сомбе або понду - суп з відвареного, розтертого і приготовленого листя маніоки.
 Ндакала — маленька сушена рибка.
 Пірі-пірі - дуже гострий перець, який подають майже до всього, навіть іноді сушений і посипаний фруктами.
 Пальмове вино, виготовлене із соку дикої пальми, ферментується натуральними дріжджами і має вміст алкоголю від п'яти до семи відсотків.
 Мбембе — равлики.
 Муленда чи донго-донго — бамія.
 Сосо — курка та рис.
 Нтаба або нгулу яко тумба - смажена козлятина або свинина.
 Мбісі я Маї (poisson de mere) - риба.
 Лібоке я мбіка (пудинг з гарбузового насіння на пару), абоке я нгулу (суп з перцю і свинини, приготовлений на пару в банановому листі) або лібоке я мбісі (риба, в основному суп з перцю і сома, приготовлений на пару в бананових листя).
 Мікате - обсмажені у фритюрі кульки з тіста.
 Макелеле — коники.
 Пейн мвамбе - хліб з арахісовою пастою.
 Макаябу — солона риба.
 Камунделе - палички для кебабу, яловичина на шпажках.
 Томсон - ставрида.
 Мбеунгі - чорноока квасоля.
 Лосо я булаї - конголезький джолоф з рису.
 Мадесу — тушкована квасоля.
 Понду я мадесу - рагу з листя маніоки і квасолі.
 Дабо коло — снек, невеликі шматочки спеченого хліба.

Примітки 

Африканська кухня
Конголезька кухня